Totte kan avse:

Totte och Thotte – ett mansnamn, se Torsten, Tor, Tomas eller, Christopher och Christoffer
Thotte Dellert – en svensk artist, konstnär och fotograf
Totte (litterär figur) – en figur i en serie barnböcker skrivna av Gunilla Wolde
Zillah & Totte – ett buktalarpar bestående av Cecilia Andrén och schimpansen Totte

Mansnamn